Frederik van Nassau-Wiesbaden-Idstein (-1371), domheer te Mainz (1358-1371).
 Frederik van Nassau-Wiesbaden-Idstein (zoon van Adolf I), jonggestorven zoon van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein.

Zie ook 
 Frederik van Nassau.